Oreoselinum dahuricum är en flockblommig växtart som beskrevs av Wilibald Swibert Joseph Gottlieb von Besser och Ernst Gottlieb von Steudel. Oreoselinum dahuricum ingår i släktet Oreoselinum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
dahuricum